Robert II av Flandern/Robert I av Jerusalem
 Robert II av Frankrike
 Robert II av Normandie
 Robert II av Skottland

Regentnamn